Estat de Tocantins, estat brasiler al sud-est de la Regió Nord
 Riu Tocantins, riu brasiler que neix a l'Estat de Goiás
 Tocantins Futebol Clube